Angioneura är ett släkte av tvåvingar. Angioneura ingår i familjen spyflugor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Spyflugor
Angioneura